Александр Старк:
 Старк, Александр Александрович (1849—1933) — русский энтомолог.
 Старк, Александр Оскарович (1878—1922) — русский морской офицер, участник Цусимского похода и сражения.